В данной статье представлены списки фильмов, которые готовятся к выходу в 2023 году.

Самые кассовые фильмы

Лидеры проката России

Фильмы, которые выйдут в прокат в 2023 году 
В марте 2022 года пять крупнейших американских кинокомпаний (Disney, Universal, Paramount, Warner и Sony) покинули рынок России. В апреле к ним присоединились студии Lionsgate и A24. В 2023 году продукция перечисленных компаний не выйдет в российский прокат.

Январь — март

Апрель — июнь

Июль — сентябрь 

{| class="wikitable"
|+
! colspan="2" |Премьера
!Название
!Студия
!Режиссёр
!В ролях
!Жанр
!Прим
|-
!rowspan="6" style="text-align:center; background:#f7bf87; textcolor:#000;" |ИЮЛЬ
|style="text-align:center;" rowspan="2"| 7
| Мадам Паутина|| Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Sony Pictures Releasing|| Эс Джей Кларксон|| Дакота Джонсон, Сидни Суини, Изабела Монер, Тахар Рахим, , Эмма Робертс||  супергеройский фильм, боевик|| style="text-align:center" | 
|-
|Астрал 5
|Screen Gems, Blumhouse Productions
|Патрик Уилсон
|Тай Симпкинс
|ужасы
|<center>
|-
| style="text-align:center;"| 14
|Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1
|Paramount Pictures, Skydance Media, Bad Robot Productions
|Кристофер Маккуорри
|Том Круз, Саймон Пегг, Винг Рэймс, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Шей Уигем, Генри Черни, Кэри Элвес
|
|<center>
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"| 21
| Койот против Acme || Warner Bros. Pictures, Warner Animation Group || Дэйв Грин ||  ||  || style="text-align:center" | 
|-
| Оппенгеймер || Universal Pictures, Syncopy Inc., Atlas Entertainment || Кристофер Нолан || Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью, Рами Малек, Бен Сафди || || style="text-align:center" | 
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"| 28
| Марвелы|| Marvel Studios ||  || Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани|| супергеройский боевик, фантастика || style="text-align:center" | 
|-
! rowspan="4" style="text-align:center; background:thistle; textcolor:#000;" |АВГУСТ
|  style="text-align:center;" |2
|Мег 2: Впадина
|Warner Bros. Pictures
|Бен Уитли
|Джейсон Стэйтем, Клифф Кертис
|
|<center>
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"| 4
|Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
|Paramount Animation, Nickelodeon Movies, Point Grey Pictures, Nickelodeon Animation Studio
|
|
|фантастика, приключения, комедия, боевик
|<center>
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;" | 11
|Gran Turismo
|Columbia Pictures, PlayStation Productions
|Нил Бломкамп
|Джейсон Хэлл
|спортивная драма
|<center>
|-
|Претенденты
|Metro-Goldwyn-Mayer
|Лука Гуаданьино
|Зендея 
|
|<center>
|-
! rowspan="3" style="text-align:center; background:#98fb98; textcolor:#000;" |СЕНТЯБРЬ
| style="text-align:center;" | 1
|Великий уравнитель 3
|Columbia Pictures, Escape Artists
|Антуан Фукуа
|Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг
|
|<center>
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;" |22
|Неудержимые 4
|Millennium Media, Campbell Grobman Films, Lionsgate
|Скотт Во
|Джейсон Стейтем, Сильвестер  Сталлоне, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр, Меган Фокс, Энди Гарсиа, Тони Джаа, Ико Ювайс, Шила Шах, Джейкоб Скипио, Леви Трэн, Эдди Холл
|боевик
|
|-
| style="text-align:center;"|29
|''PAW Patrol: The Mighty Movie
|Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, Spin Master Entertainment, Mikros Image
|Кэл Брункер
|Маккенна Грейс, Тараджи П. Хенсон, Рон Пардо, Кристен Белл, Джеймс Марсден, Лил Рел Хауэри, Ким Кардашьян,  Серена Уильямс, Финн Ли-Эпп, Кристиан Конвери, Кристиан Каррао, Люкстон Хэндспайкер, Каллум Шоникер, Нилан Партипан, Марсэй Мартин, Алан Ким, Брайс Гонзалес, Норт Уэст, Сейнт Уэст
|
| 
|-

Октябрь — декабрь

Неподтверждённые даты 
Воланд
1984
 Сумерки воинов: За стеной
 Воздух 
 Иван Грозный
 Та сторона
 Гремлины 3
 Три икса 4
 Шерлок Холмс 3
 Веном 3
 Пять ночей у Фредди
 Безымянный фильм, посвящённый музыкальной группе Bee Gees
 Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение
 Бордерлендс
 Жребий
 Тёмная жатва
 Сын
 Удивительный мир Гамбола

Награды

Премия «Золотой глобус» 

80-я церемония вручения наград американской премии «Золотой глобус» состоялась 10 января 2023 года в отеле «Беверли-Хилтон», Лос-Анджелес. Ведущим церемонии выступил американский стэндап-комик Джеррод Кармайкл. Почётная награда имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была вручена актёру Эдди Мерфи.
 Лучший фильм (драма): «Фабельманы»
 Лучший фильм (комедия или мюзикл): «Банши Инишерина»
 Лучший режиссёр: Стивен Спилберг — «Фабельманы»
 Лучшая мужская роль (драма): Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»
 Лучшая женская роль (драма): Кейт Бланшетт — «Тар»
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Остин Батлер — «Элвис»
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
 Лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
 Лучшая женская роль второго плана: Анджела Бассетт — «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»
 Лучший сценарий: Мартин Макдона — «Банши Инишерина»
 Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Аргентина, 1985» (Аргентина)

Critics' Choice Movie Awards 
28-я церемония вручения наград премии Critics' Choice Movie Awards Ассоциацией телекинокритиков США и Канады прошла 15 января 2023 года в отеле Fairmont Century Plaza Hotel в Лос-Анджелесе и в отеле Савой в Лондоне. Ведущая церемонии была американская комедиантка, актриса, писательница, телеведущая, продюсер и сценарист Челси Хэндлер.

 Лучший фильм: «Всё везде и сразу»
 Лучший режиссёр: Дэн Кван и Дэниел Шайнерт — «Всё везде и сразу»
 Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер — «Кит»
 Лучшая женская роль: Кейт Бланшетт — «Тар»
 Лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
 Лучшая женская роль второго плана: Анджела Бассетт — «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»
 Лучший актёрский состав: «Достать ножи: Стеклянная луковица»
 Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»
 Лучший фильм на иностранном языке: «RRR: Рядом ревёт революция» (Индия)

Премия «Золотой орёл» 
21-я церемония вручения наград премии «Золотой орёл» состоялась 27 января 2023 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

 Лучший игровой фильм: «Чемпион мира»
 Лучшая режиссёрская работа: Алексей Сидоров за работу над фильмом «Чемпион мира»
 Лучший сценарий: Пётр Тодоровский за сценарий к фильму «Здоровый человек»
 Лучшая мужская роль: Иван Янковский за роль в фильме «Чемпион мира»
 Лучшая женская роль: Ирина Старшенбаум за роль в фильме «Здоровый человек»
 Лучшая мужская роль второго плана: Евгений Миронов за роль в фильме «Сердце Пармы»
 Лучшая женская роль второго плана: Дарья Балабанова за роль в фильме «Здоровый человек»

Кинофестиваль «Сандэнс» 

Кинофестиваль «Сандэнс-2023» прошёл с 19 по 29 января в городе Парк-Сити, штат Юта, США, с показами в городах Солт-Лейк-Сити, Огден и на курорте Сандэнс штата Юта.
 Лучший американский художественный фильм: «Тысяча и один»
 Лучший зарубежный художественный фильм:  «Задира»
 Лучший американский документальный фильм: «Полет на Марс: Проект Никки Джованни»
 Лучший зарубежный документальный фильм:  «Вечная память»

Премия Гильдии режиссёров США 

75-я церемония вручения премий Американской гильдии режиссёров за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2022 год состоялась 18 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе.
 Лучший режиссёр фильм: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Всё везде и сразу»
 Лучший режиссёр дебютного фильма: Шарлотта Уэллс — «Солнце моё»

Премия BAFTA 

76-я церемония вручения наград британской премии «BAFTA» состоялась 19 февраля 2023 года в Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбэнк Центре. Ведущим церемонии был британский актёр Ричард Э. Грант.
 Лучший фильм: «На Западном фронте без перемен»
 Лучший британский фильм: «Банши Инишерина»
 Лучший фильм на иностранном языке: «На Западном фронте без перемен» (Германия)
 Лучший режиссёр: Эдвард Бергер — «На Западном фронте без перемен»
 Лучшая мужская роль: Остин Батлер — «Элвис»
 Лучшая женская роль: Кейт Бланшетт — «Тар»
 Лучшая мужская роль второго плана: Барри Кеоган — «Банши Инишерина»
 Лучшая женская роль второго плана: Керри Кондон — «Банши Инишерина»
 Лучший оригинальный сценарий: Мартин Макдона — «Банши Инишерина»
 Лучший адаптированный сценарий: Эдвард Бергер, Лесли Паттерсон и Иан Стокелл — «На Западном фронте без перемен»
 Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Премия «Сезар» 

48-я церемония вручения наград премии «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа за 2022 год состоялась 24 февраля 2023 года в концертном зале Олимпия (Париж, Франция). 
 Лучший фильм: «Таинственное убийство»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Хищники» (Испания, Франция)
 Лучший режиссёр: Доминик Молль, «Таинственное убийство»
 Лучшая мужская роль: Бенуа Мажимель — «Мучения на островах»
 Лучшая женская роль: Виржини Эфира — «Воспоминания о Париже»
 Лучшая мужская роль второго плана: Були Ланнерс — «Таинственное убийство»
 Лучшая женская роль второго плана: Ноэми Мерлан — «По правилам и без»
 Лучший оригинальный сценарий: Луи Гаррель, Танги Виль, Наила Гиге — «По правилам и без»
 Лучший адаптированный сценарий: Жиль Маршан, Доминик Молль, Полин Гуэна — «Таинственное убийство»

Премия Гильдии продюсеров США 
34-я церемония вручения премии Гильдии продюсеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2022 год состоялась 25 февраля 2023 года в отеле Беверли Хилтон в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

 Лучший фильм: «Всё везде и сразу»
 Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Берлинский кинофестиваль 

73-й Берлинский международный кинофестиваль проходил с 16 по 26 февраля 2023 года в Берлине. В основной конкурс вошло 19 лент. Жюри возглавляла американская актриса Кристен Стюарт.
 Золотой медведь: «На Адаманте», реж. Николя Филибер (Франция, Япония)
 Гран-при жюри (Серебряный медведь): «Красное небо», реж. Кристиан Петцольд (Германия)
 Приз жюри (Серебряный медведь): «Плохая жизнь», реж. Жуан Канижу (Португалия, Франция)
 Серебряный медведь за лучшую режиссёрскую работу: Филипп Гаррель, «Большая колесница» (Франция, Швейцария)
 Серебряный медведь за лучшую роль: София Отеро за «20 тысяч разновидностей пчёл» ( Испания)
 Серебряный медведь за лучшую роль второго плана: Теа Эре за «До конца ночи» (Германия)
 Серебряный медведь за лучший сценарий: Ангела Шанелек за «Музыка» (Германия)
 Серебряный медведь за выдающиеся художественные достижения: Элен Лувар (оператор) за «Disco Boy» (Франция, Бельгия, Польша, Италия)

Премия Гильдии киноактёров США 
29-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2022 год состоялась 26 февраля 2023 года в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе, Калифорния. Приз за вклад в кинематограф получила американская актриса Салли Филд.

 Лучший актёрский состав: «Всё везде и сразу»
 Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер — «Кит»
 Лучшая женская роль: Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
 Лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
 Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кёртис — «Всё везде и сразу»
 Лучший каскадёрский состав: «Топ Ган: Мэверик»

Премия «Независимый дух» (Independent Spirit Awards) 
38-я церемония вручения премии «Независимый дух», ориентированной в первую очередь на американское независимое кино, за 2022 год состоялась 4 марта 2023 года в Санта-Монике.

 Лучший фильм: «Всё везде и сразу»
 Лучший режиссёр: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Всё везде и сразу»
 Лучшая главная роль: Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
 Лучшая роль второго плана: Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
 Лучший сценарий: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Всё везде и сразу»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Страна радости» (Пакистан)

Премия «Оскар» 

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоялась 12 марта 2023 года в театре «Долби», Лос-Анджелес, США. Ведущим стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел.
 Лучший фильм: «Всё везде и сразу»
 Лучший режиссёр: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Всё везде и сразу»
 Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер — «Кит»
 Лучшая женская роль: Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
 Лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
 Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кёртис — «Всё везде и сразу»
 Лучший оригинальный сценарий: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Всё везде и сразу»
 Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли — «Говорят женщины»
 Лучший анимационный полнометражный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»
 Лучший фильм на иностранном языке: «На Западном фронте без перемен» (Германия)

Примечания 

2023 год в кино